Vlek (textiel), een ongewenste plaatselijke verkleuring, in textiel of op ander materiaal
 vlek (dier), de tekening op de huid van een dier
 Een plaats:
 Vlek (nederzetting), in de verouderde betekenis, een groot dorp zonder stadsrechten
 Tegenwoordig wordt meestal een gehucht of buurtschap bedoeld.